Тьєна́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 32 км на північний схід від Безансона, 20 км на південний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тьєнан на сайті французького Національного інституту географії
 Тьєнан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тьєнан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тьєнан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тьєнан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона